Сэмюэль Карторн Риверс (); 25 сентября 1923,  — 26 декабря 2011, Орландо) — американский джазовый музыкант, композитор и бэнд-лидер. Владеет инструментами: сопрано- и тенор-саксофон, бас-кларнет, флейта, губная гармоника, а также играет на фортепиано.

Энергичный 88-летний мультиинструменталист хоть и сменил шумный Нью-Йорк на тихий городок во Флориде, но до последних дней отдавал всего себя музыке и совсем не собирался прерывать свою творческую и концертную деятельность.

Биография

Детство и юность 
Риверс родился в , штате Оклахома, 25 сентября 1923 года (долгое время считалось что он родился в 1930 году), и рос, постоянно переезжая с места на место. Риверс вспоминает: «Моя мать и отец (Отец Риверса был госпел-певцом, пел в известных коллективах вроде Fisk Jubilee Singers и The Silverstone Quartet), дедушка и обе сестры были музыкантами. Моя мать была весьма дотошной, и заставляла очень старательно заниматься музыкой, делая упор на практическую часть. Я занимался, учился, и в конце концов был способен выявить свою собственную философию создания музыки, которая возможно используется многими музыкантами, но в то время я действительно не следовал ни за кем. Самое главное — это быть джазовым музыкантом, быть индивидуумом, делать что-то своё. Некоторые, возможно, больше зарабатывают, но новаторы должны продолжать работать и осуществлять свой вклад в развитие музыки.»

В 1947 году Риверс переехал в Бостон, Штат Массачусетс и поступил в Бостонскую Консерваторию, где среди его педагогов был прославленный композитор Алан Хованесс. Там он учился и выступал с такими известными в будущем музыкантами как Куинси Джонс, Эрб Померой, Тад Дэмерон и другими.

Сэм Риверс и Майлз Дэйвис 
Первая популярность пришла к Риверсу в середине 50-х, когда он работал в составе бостонского джаз-бенда Эрба Помероя, но национальную славу музыкант обрел в 1964 году, когда присоединился к Miles Davis Quintet. Риверс со своим товарищем Джеки Маклином к этому времени уже покинул Бостон. В 1959 году Риверс начал выступать с 13-летним вундеркиндом-барабанщиком Тони Уильямсом, которому, к слову, также было уготовано блестящее музыкальное будущее. Майлз Дэйвис по рекомендации Тони Уилльямса пригласил Риверса к участию в записи альбома Miles in Tokyo. Сэм вспоминает: «Тони дал послушать Майлзу мои записи, и тот мгновенно захотел пригласить меня в группу. Единственная причина, по которой я в тот момент пошёл к Майлзу Дэйвису — это мой ударник Тони.» Стиль игры Риверса был слишком хаотичен и свободен, что абсолютно не сочеталось с музыкой Дэйвиса, и вскоре его место в квинтете занял Уэйн Шортер. «Интересная штука: Майлз, не предупредив меня, подписал соглашение с Артом Блэки, согласно которому по приезде Шортера я ухожу работать к Арту. Такой наглости я стерпеть не мог и ушёл из квинтета с ещё одним участником Эндрю Хиллом».

Период Blue Note 
Вскоре Риверс, уже довольно популярная фигура в джазе, подписал контракт с крупным звукозаписывающим джаз-лейблом Blue Note и записал несколько пластинок (Fuchsia Swing Song, Contours, Involution) вместе с такими музыкантами, как Эндрю Хилл, Тони Уильямс, Бобби Хатчерсон, Ларри Янг. Примечателен тот факт, что на этих записях Риверс наконец-то выступил в роли бэнд-лидера, а это означало полную свободу в своих творческих изысканиях и нестандартном построении композиций. Также Сэм в качестве солиста поучаствовал в записях альбомов Яки Бьярда, Эрби Ханкока, Фредди Хаббарда, Тони Уильямса, Эндрю Хилла и Ларри Янга.

Корни музыки Риверса в бибопе, но всё же Сэм — адепт фри-джаза и креативный музыкант. Первая его пластинка на Blue Note, Fuchsia Swing Song, многими расценена как шедевр подхода к особому построению композиции, называемого «внутри-снаружи» («inside-outside»). То есть исполнитель часто стирает явную гармоническую структуру («идущую снаружи»), но сохраняет скрытую связь, для преодоления разрывов. Риверс вывел концепцию гармонии бибопа на новый уровень, а в мастерстве импровизации на саксофоне превзошёл возможно самого Лестера Янга.

Композиторский талант Сэма также проявился в этот период: композиция «Беатрис» с пластинки Fuchsia Swing Song стала популярным джазовым стандартом для тенор-саксофонистов. Пьеса подробно проанализирована в книге «The Jazz Theory Book» Марком Левином.
Хотя музыка на пластинках эры Blue Note считается авангардом, в основе её лежал классический джаз, и это был резкий поворот в сторону от всего основного пути развития джаза, от мейнстрима.

Трио и джазовый чердак 
Позже Риверс играл в Cecil Taylors Unit с Джимми Лайонсом и Эндрю Сирилем, описывая данный этап как «поворотный в карьере».

Подобным поворотом было создание «Интуитивно-креативного трио Риверса», в составе Сэма Риверса, контрабасиста Дейва Холланда и ударника Барри Алчула, которое могло вдохновенно импровизировать на протяжении многих часов, а лидер переходить от тенора к сопрано саксофону, затем к флейте, к фортепиано и обратно, порой радостно восклицая.
В течение 1970-х годов, Риверс и его жена, Беа, организовали и управляли «Нью-Йоркским джазовым чердаком» — площадкой выступления официально именуемой Studio Rivbea, которая была расположена в нижней части Манхэттена, округе North of Houston Street.

Риверс продолжал выпускать альбомы на различных лейблах, включая несколько пластинок для Impulse!. Streams (live at Montreux) и Hues — оба альбома содержат различные выступления трио, позже представленное как Trio Live, Sizzle — запись квартета, первый диск с оркестром — Crystals), а также, возможно самая известная работа того периода, выступление на Conference of the Birds Дэйва Холланда в компании с Брэкстоном и Алчулом.

Wildflowers, сборник из пяти пластинок, который был записан в течение всего одной недели выступлений, показывал, кто есть кто во фри-джаз движении на данный момент. В записях приняли участие Ахмед Абдулла , Хамье Блюйе, Энтони Брэкстон, Мэрион Браун, Дейв Беррелл, Джером Купер, Эндрю Сириль, Олу Дара, Джулиус Хемфилл, Оливер Лэйк , Джимми Лайонс, Кен Макинтайр, Роско Митчелл, Дэвид Мюррей, Санни Мюррей, Риверс, Лео Смит и Генри Тридджилл, многие из которых до этого были известны в США в узких кругах.

Немногим позже релиза пластинок, Риверс закрыл Rivbea и переехал в Нью-Джерси. Он вспоминает: «Я закрыл площадку и уехал из Нью-Йорка, потому что, как только парни становились известными, другие клубы начали нанимать их. Я же не мог платить таких денег, которые предлагали те клубы. Можно было взять ссуду. Но я не продавал виски. А если бы вы хотели пиво, вы бы встали и принесли его себе.» В течение 80-х годов, Риверс возглавлял несколько прогрессив электрик-джаз квартетов, включающих гитаристов Кевина Юбанкса, Дэррела Томпсона и Эда Черри.

Сэм Риверс и Диззи Гиллеспи 
Последний привёл Риверса к весьма неожиданной встрече, с Диззи Гиллеспи. «Эд Черри был моим музыкантом, а Диззи в то время организовал новый бэнд и настойчиво приглашал Эда».

Сэм вспоминает:

Переезд в Орландо 
В то же время Риверс переехал в Орландо. «Мы путешествовали везде, и я мог поехать куда угодно, — вспоминает Сэм, — Мы планировали уехать из Нью-Йорка и, вы знаете, мы имели возможность поехать в Нью-Мексико, Аризону, Калифорнию или Сиэтл.

Было множество предложений преподавать. Но я не хотел учить, а тут как раз музыканты из Орландо сообщили, что у них есть оркестр, ждущий меня и жаждущий моей музыки. Именно поэтому я и прибыл в Орландо, и, вы знаете, музыканты оказались по-настоящему хороши. Все музыканты в моем оркестре, моем джазовом оркестре, являются профессорами музыки. Они преподают музыкальную теорию. Это — серьёзно. Я подразумеваю, мне весьма повезло, потому что я могу ввести всю мою музыку, всё то, что я пишу, а музыканты всегда способны сыграть её. Помимо всего прочего, это — очень, очень, очень большой опыт для меня.»

Более традиционные работы, пластинки Сэма Риверса «Inspiration» и «Culmination», записанные совместно с Rivbea All-Star Orchestra), были номинированы на Грэмми, а «Aurora» (совместно с Orlando orchestra), наиболее точно отражает текущую музыкальную деятельность.

В основе каждого оркестра — то знаменитое трио Риверса с 12-летней историей, теперь уже с Дугом Мэтьюзом и Энтони Коулом; которое он с гордостью характеризует, как «уникальное» в истории джаза. Союз этих трех мультимузыкантов — наиболее разносторонняя музыкальная группа из тех, что делают музыку сегодня. Также иногда они экстраполируют стиль более ранних трио или напоминают World Saxophone Quartet.

Риверс поясняет:

На недавнем концерте в Сан-Диего, к группе присоединились тромбонист Джордж Льюис и пианист Энтони Дэвис. Совсем немного осталось до концерта всех звёзд в The Iridium Rivers.

Последние годы 
Риверс жил недалеко от Орландо, Флорида. Он регулярно выступал со своим трио.
Орландо, а именно музыкальная джазовая составляющая часть этого города, по большому счету находится в андеграунде, поэтому потрясающие работы Сэма Риверса со своим Rivbea Orchestra были обделены вниманием большей части почитателей джаза. Исключением стал 1998 год, когда известный нью-йоркский саксофонист Стив Коулмэн собрал мастеров духовых инструментов (Грега Осби, Чико Фримена, Хамье Блюйе, Рэя Андерсона и других) и приехал в Орландо, чтобы присоединиться к трио-оркестру Риверса. Данный союз с успехом дал несколько концертов в течение недели, а затем заперся на два дня в студии Brooklyn. Результатом работы стали пластинки выпущенные RCA Records , Inspiration, 1999 (заглавная пьеса — усложнённая переделка композиции Гиллеспи «Tanga») и Culmination, 2000. Оба альбома были номинированы на Грэмми, а также входили в топ-10 лучших джазовых альбомов страны.
Позже вышли альбомы Portrait, соло-запись на лейбле FMP, Vista, трио с барабанщиками Адамом Рудольфом и Харрисом Эизенстадтом на лейбле Meta.
В 2006 году Сэм записал пластинку Aurora, которая включала в себя как пьесы Rivbea Orchestra, так и Orlando orchestra. Риверс и the Rivbea Orchestra записали нескольких новых композиций в Sonic Cauldron Studios в Winter Springs, Флорида.

Сэм говорил: «Нам не нужны композиции, у нас просто есть несколько свободных тем, мелодий, на основании которых мы импровизируем. Нет никакого трек-листа. Мы любим удивлять самих себя также, как и вас. Я обожаю это состояние неведения, относительно того, что произойдёт дальше. И с нетерпением жду этого. Ведь когда ты знаешь, что будет дальше — это невыносимо скучно…».

Изменив в своё время курс развития джаза, Сэм Риверс продолжал смотреть в будущее. «Есть у меня некоторые задумки. Я бы снова организовал площадку подобную Studio Rivbea, на собственные деньги. Тогда появится возможность изменить музыку …, потому что я знаю, как сделать это.»

Сэм Риверс скончался 26 декабря 2011 года в своем доме в Орландо.

Дискография

В качестве бэнд-лидера 
 Fuchsia Swing Song, Blue Note Records 1964.
 Contours, Blue Note Records 1965.
 Sam Rivers/Dave Holland, Vol. 1, Improvising Artists, 1976.
 Sam Rivers/Dave Holland, Vol. 2, Improvising Artists, 1976.
 Waves, Tomato, 1978.
  Crosscurrent, Blue Marge 1005, 1981.
 Trio Live, 1998.

В больших ансамблях 
 Crystals, a large ensemble work, Impulse!, 1974.
 Inspiration, RCA Victor, 1999.
 Culmination, RCA Victor, 2000.

Гостевое участие 
 Diaspora Blues — Steven Bernstein with Sam Rivers Trio, Tzadik, 2002.
 Black Stars, with Jason Moran, Blue Note Records, 2001.
  In the Name of…, with Music Revelation Ensemble, DIW, 1993.
 Conference Of The Birds, with the Dave Holland Quartet, ECM Records, 1973.
 The Great Concert with Cecil Taylor, Prestige, 1969.
 [Change] with Andrew Hill, Blue Note Records, 1966
 Dialogue with Bobby Hutcherson, Blue Note Records, 1965.
 Spring with Tony Williams, Blue Note Records, 1965.
 Life Time with Tony Williams, Blue Note Records, 1964.
 Miles in Tokyo — с Майлзом Дэвисом, Columbia, 1964.
 Into Somethin', с Ларри Янгом, Blue Note Records, 1964.

Примечания

Ссылки 
 Sam Rivers Web Site
 The Sam Rivers Sessionography and Gigography
 Jazz at Lincoln Center — Chat With Sam Rivers
 FMP Releases
 High Octane Octogenerian
 Calendar
 News
 Pandora Radio
 Purchase Downloads
 Myspace
Sam Rivers Video Links:
 YouTube
 Motion
 Google

Джазмены США
Саксофонисты США
Флейтисты США
Исполнители Blue Note Records